Bruno Risi (1968), een Zwitsers wielrenner
 Dino Risi (1916-2008), een Italiaans filmregisseur